Stati Uniti d'America
Elm Creek – villaggio della Contea di Buffalo, Nebraska
Elm Creek – census-designated place della Contea di Maverick, Texas